Кёк-Дёбё — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Кёк-Дёбё — село в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области.
 Кёк-Дёбё — село в Кара-Бууринском районе Таласской области.
 Кёк-Дёбё — село в Манасском районе Таласской области.